Une voie royale est une route créée et fréquemment empruntée par le monarque d'un pays ; on relève notamment :
 la voie royale perse, route commerciale et militaire antique ;
 la voie royale ou Axe historique parisien, en France ;
 la voie Appienne, voie romaine parfois appelée « voie royale » ;
 la « voie royale du succès » ou simplement « voie royale » est une expression familière pour indiquer qu'une personne est sur le chemin de l'ascension sociale.

Références

Voir aussi 
 La Voie royale, roman d'André Malraux.
 Via Regia